Dahme (Brandenburg), een plaats in de Duitse deelstaat Brandenburg.
Dahme (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein.
Dahme (rivier), een zijrivier van de Spree in de Duitse deelstaat Brandenburg.
Landkreis Dahme-Spreewald, een district in de deelstaat Brandenburg, waarin Dahme, een deel van de naam vormt.